Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2009 года — 11-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 9 апреля по 19 апреля 2009 года в Фарго и Мурхеде, США. Сборная США стала чемпионом и завоевала свой четвертый титул, одолев в финале сборную России в со счётом 5:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную Канады — 5:4 по буллитам.

Лучшим бомбардиром стал финн Тони Раяла, набравший 19 (10+9) очков за результативность. Он же стал и лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарём был признан россиянин Игорь Бобков, а лучшим защитником стал американец Кэм Фаулер.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Чехии и Норвегии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ^
 *
 *
 ^
 *
 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 ×
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2008 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2008 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-5).

Группа B 

Время местное (UTC-5).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC-5).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-5).

Полуфинал 
Время местное (UTC-5).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-5).

Финал 
Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Игорь Бобков
 Защитник:  Кэм Фаулер
 Нападающий:  Теему Пулккинен

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джек Кэмпбелл
 Защитники:  Тим Эриксон —  Кэм Фаулер
 Нападающие:  Тони Раяла —  Джерри Д’Амиго —  Владимир Тарасенко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2009 года
Спорт в США в 2009 году
2009
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Международные спортивные соревнования в Миннесоте
Чемпионаты мира в США